Морунген ( или ):
 немецкое название польского ныне города Моронг (в бывшей Восточной Пруссии)
 район города Зангерхаузен
 Генрих фон Морунген (XII век — 1222) — немецкий средневековый поэт периода раннего миннезанга